Die Eerste Divisie 2008/09, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 53. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 8. August 2008 und endete am 8. Mai 2009.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 38 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den sechs Staffelsiegern spielten auch die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Die sechs Staffeln bestanden aus den Spielen 1–6, 7–12, 13–18, 19–24, 25–30 und 31–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg.

Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 und 7 bis 20 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Excelsior Rotterdam und VVV-Venlo aus der Eredivisie. SC Cambuur Leeuwarden wurde umbenannt in SC Cambuur und Stormvogels Telstar in SC Telstar 1963.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die sechs Staffelsieger, die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 22. Mai und 3. Juni 2009 statt. 

 1. Runde

 2. Runde

 3. Runde

Damit spielten RKC Waalwijk und Roda JC Kerkrade in der Eredivisie 2009/10.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2008/09